Enrique Costas Lombardía é um economista espanhol, especializado em economia da saúde.

Economistas da Espanha